1500 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje miały miejsce 29 lipca, a finał 30 lipca.

Tytuł mistrza świata obronił Włoch Gregorio Paltrinieri, uzyskawszy czas 14:35,85. Srebro wywalczył Ukrainiec Mychajło Romanczuk, który w finale po raz kolejny poprawił rekord swojego kraju, kończąc wyścig z wynikiem 14:37,14. Brąz zdobył Australijczyk Mack Horton (14:47,70). Reprezentant Polski Wojciech Wojdak z czasem 15:01,27 uplasował się na siódmym miejscu.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 29 lipca o 10:44.

Finał 
Finał odbył się 30 lipca o 18:38.

Przypisy 

M